Фильмография Квентина Тарантино, американского режиссёра, продюсера, сценариста и актёра, включает в себя работы в кино и на телевидении. По собственному сценарию он срежиссировал девять полнометражных фильмов.

Свою кинокарьеру Квентин Тарантино начал в конце 1980-х годов, сняв чёрно-белый фильм «День рождения моего лучшего друга», частично утерянный  короткометражный фильм, который так никогда и не был официально выпущен. Квентин сыграл небольшую роль музыканта Элвиса Пресли в ситкоме «Золотые девочки» (1988), а также появился в фильме «Эдди Пресли» (1992). Как независимый режиссёр, Тарантино написал сценарий, срежиссировал и снялся в криминальном триллере «Бешеные псы» (1992), в котором рассказывается история шести незнакомцев, собравшихся вместе для вооружённого ограбления ювелирной лавки. Фильм оказался прорывным для Тарантино и был назван журналом Empire «величайшим независимым фильмом всех времен». Его сценарий для фильма Тони Скотта «Настоящая любовь» (1993) был номинирован на премию «Сатурн».

В 1994 году Тарантино написал и поставил нео-нуарную чёрную комедию «Криминальное чтиво», получившую большой коммерческий успех и признание критиков. Описанный в СМИ как «определяющий фильм современного Голливуда», он принёс Тарантино премию «Оскар» за Лучший оригинальный сценарий и номинацию за лучшую режиссуру. Также в 1994 году он выступил исполнительным продюсером фильма «Убить Зои» и написал ещё два киносценария. В следующем году Тарантино снял сегмент «Человек из Голливуда» — один из четырёх в антологии «Четыре комнаты», а также срежиссировал эпизод телесериала «Скорая помощь» под названием «Материнство». Затем вместе с Робертом Родригесом написал сценарий «От заката до рассвета» (1996) — одну из многочисленных коллабораций между ними. Лента получила статус культового фильма и породила несколько сиквелов, в которых Родригес и Тарантино выступали в качестве исполнительных продюсеров. Следующий режиссёрский проект Квентина — «Джеки Браун» (1997) — был встречен критиками с одобрением. Положительные рецензии получила и дилогия о боевых искусствах «Убить Билла» (2003—2004). «Фильм 1» и «Фильм 2» повествуют о бывшей убийце, стремящейся отомстить своим бывшим коллегам, которые пытались убить её.

Фильмография

Телевидение

Телевизионный роли

Примечания 

Тарантино, Квентин
Фильмографии продюсеров
Тарантино, Квентин
Квентин Тарантино